Голуби — слово во множественном числе.

 Голуби — род птиц из семейства голубиных.

 Голуби — деревня в Междуреченском районе Вологодской области России.
 Голуби — село в Дубенском районе Ровненской области Украины.
 Голуби — село в Бурынском районе Сумской области Украины.
 Голуби — село в Липоводолинском районе Сумской области Украины.

См. также 
 Голубь (значения)
 Голубы